Nàpònòs fu una divinità adorata nelle colonie sicule della Magna Grecia, tipicamente tra Gela e Butera.

Descrizione
Morfologicamente Naponos tendeva ad assumere sembianze umane, ma era dotata di tre occhi, di cui il terzo simboleggiava la conoscenza interiore.

Resti archeologici
Tra i ritrovamenti delle fattorie greco-romane nelle campagne buteresi sono state trovate numerose incisioni inneggianti a Naponos; i siti archeologici di Fontana Calda, Desusino e Suor Marchesa hanno dei reperti che citano direttamente la divinità.

Naponos viene citato nei manoscritti ritrovati nella tomba di Eschilo, a Gela, oltre che nelle numerose incisioni sulle Mura Timoleontee.

Questi manoscritti raffigurano la divinità impegnata a concedere la sua saggezza interiore al figlio Minchas, nato dalla sua unione con Stichia, ancella di Venere.

Divinità greche